Thorin Eichenschild steht für:

 eine Figur aus J. R. R. Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Thorin Eichenschild
 Thorin Eichenschild (Band), eine deutsche Folk-Rock-Band